Юношеская сборная Армении по футболу может означать:

 Сборная Армении по футболу (до 17 лет)
 Сборная Армении по футболу (до 19 лет)